Vesmír má více významů:

 vesmír – svět kolem nás
 hluboký vesmír – astronomický pojem
 Vesmír (časopis) – přírodovědný časopis
 Diecézní centrum života mládeže Vesmír – středisko mládeže královéhradecké diecéze v Jedlové
 Vesmír (dokument) – dokument o vesmíru
 Vesmír (jméno) – vzácné mužské křestní jméno, v současnosti žije v Česku jeden nositel

v kultuře
 známý vesmír – fiktivní část vesmíru, kde se odehrávají některé sci-fi příběhy Larryho Nivena 
 Vnitřní vesmír – americký film z roku 1987
 Vesmír (Akta X) – 9. epizoda 1. řady seriálu Akta X

Externí odkazy